El término Las Poquianchis puede referirse a:

 Las Poquianchis: Delfina, María de Jesús, Carmen y Eva González, un grupo de asesinas seriales mexicanas. 
 Las Poquianchis, película mexicana de 1976 sobre el caso.